Tipo puede referirse a:
 Tipo (taxonomía), ejemplar de referencia principal de los grupos taxonómicos en que se dividen organismos vivos.

Derecho
 Tipo penal, en la legislación penal o sancionatoria, definición por la ley de una conducta a efectos de la imposición de la pena o sanción correspondiente.

Economía
Tipo impositivo, cantidad fija o porcentual que aplicada a la base imponible determina la cuota tributaria.
Tipo de cambio, cotización de una moneda que se define habitualmente como el número de unidades de la misma que es preciso entregar en el mercado de cambios para obtener una unidad monetaria extranjera.
Tipo de interés, retribución por el uso de una unidad de capital durante un período de tiempo.
Tipo fijo
Tipo variable

Artes gráficas
 Tipo (imprenta), pieza de la imprenta y de la máquina de escribir en que está realzada una letra u otro signo; y cada una de sus clases.
Tipos móviles.
Tipo de letra.

Numismática
Tipo (numismática), figura principal de una moneda o medalla.

Botánica
 Tipo es uno de los nombres vulgares del poleo menta en Ecuador.

Arquitectura
 Tipo arquitectónico, estructura de la forma capaz de múltiples desarrollos.

Prehistoria y arqueología
 Tipo lítico.

Matemáticas, lógica y computación
 Teoría de tipos, cualquiera de varios sistemas formales que pueden servir como alternativas a la teoría informal de conjuntos, o al estudio de tales formalismos en general.
 Sistema de tipos, el que define cómo un lenguaje de programación clasifica los valores y las expresiones en tipos, cómo se pueden manipular estos tipos y cómo interactúan. 
 Tipo, o tipo de datos, atributo de los datos que indica al ordenador (y/o al programador) la clase de datos con que se va a trabajar.
 Tipo de dato elemental, los tipos originales de un lenguaje de programación. 
 Tipo de dato abstracto (TDA) o tipo abstracto de datos (TAD), modelo matemático compuesto por una colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para el modelo.

Astronomía
Tipo espectral, la clasificación estelar más utilizada.

Psicología
 Tipo (psicología), en el ámbito de la personalidad, el conjunto de características propias de un individuo, a través de las cuales es factible determinar las tendencias o manifestaciones conductivas del mismo; la forma característica de constitución o estructura mental de un hombre que lo distingue particularmente de otros individuos.
 Tipos psicológicos, obra fundacional sobre los tipos de 1921 del psiquiatra Carl Gustav Jung.

Sociología
Tipo normal.
Tipo ideal.

Teología
 Tipo (teología).

Nombres productos
Fiat Tipo (página de desambiguación), varios modelos de automóvil de turismo.

Blindados
Tipo 69/79
Tipo 88 (China)

Submarinos
Tipo VII
Tipo IX
Tipo XXI
Tipo 209
Tipo 212